Equipe
Time (revista)
Time (Unix)
Titan Mare Explorer
WarnerMedia (anteriormente Time-Warner, Inc. e Time, Inc.)

Localidades

Time (Illinois)

Time (Noruega)

Música

Álbuns
Time (álbum de Electric Light Orchestra)
Time (álbum de Fleetwood Mac)
Time (álbum de Lionel Richie)
Time (álbum de Mercyful Fate)
Time (álbum de Peter André)
Time (álbum de Third Day)
Time (álbum de Rod Stewart)
Time (álbum de Velhas Virgens)

Canções
 Time (canção de Angra)
 Time (canção de David Bowie)
 Time (canção de Izabo)
 Time (canção de O.Torvald)
 Time (canção de Pink Floyd)

Ver também
Times
The Time

!Desambiguações mal formatadas